

Slovenia 
Altopiano della Bainsizza – in Slovenia occidentale
Battaglia della Bainsizza – battaglia della Prima guerra mondiale
Battaglia della Bainsizza – insediamento sparso in slovenia
Santo Spirito della Bainsizza – toponimo italiano desueto di Banjšice, altro insediamento sparso in Slovenia

Italia 
Bainsizza (Reggio Emilia) – quartiere di Reggio Emilia